Lineage, een unilineaire afstamming
 Lineage (computerspelserie), een MMORPG spelfranchise
 Lineage (computerspel), het eerste spel in de reeks uit 1998
 Lineage II, een computerspel uit 2003
 Lineage III, een aangekondigd computerspel
 Assassin's Creed: Lineage, een serie van drie korte films
 LineageOS, een opensource besturingssysteem
 Embraer Lineage, een zakenvliegtuig